Klostermühle bezeichnet

 Klostermühle Bronnbach, Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Klostermühle (Düllstadt), Schwarzach am Main-Düllstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Klostermühle (Farschweiler), Farschweiler, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Klostermühle Großsteinhausen, Trualbtal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Klostermühle Hankhausen, Rastede, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Klostermühle Heiligenrode, Stuhr, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Klostermühle (Hohenholte), Havixbeck, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Klostermühle (Mainbernheim), Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Kellersmühle (Mainbernheim)
 Klostermühle (Münsterschwarzach), Schwarzach am Main-Münsterschwarzach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Klostermühle Pohl, Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Klostermühle (Quedlinburg), Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Klostermühle (Ragöse), Landkreis Barnim, Brandenburg
 Klostermühle Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Klostermühle Salbke, Magdeburg-Salbke, Sachsen-Anhalt
 Klostermühle (Viersen), Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen

einen Ortsteil:
 Klostermühle (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Klostermühle (Alexisbad), Ortsteil von Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Klostermühle (Maihingen), Ortsteil der Gemeinde Maihingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Klostermühle (Roggenburg), Ortsteil der Gemeinde Roggenburg, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Klostermühle (Windberg), Ortsteil der Gemeinde Windberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Klášterský Mlýn, Ortsteil von Rejštejn, Tschechien
 Klostermühle (Kloster Thedinga), im Ortsteil Nüttermoor, der Stadt Leer in Ostfriesland

Siehe auch:
 Klostermühl
Mönchmühle
Nonnenmühle
Dominamühle